Gatlin ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Moore Gatlin (1790–1841), US-amerikanischer Politiker
 Justin Gatlin (* 1982), US-amerikanischer Leichtathlet
 Keith Gatlin (* 1964), US-amerikanischer Basketballer
 Larry Gatlin (* 1948), US-amerikanischer Country-Musiker
 Richard Caswell Gatlin (1809–1896), Brigadegeneral der Konföderierten

Sonstiges:
 Gatlin-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Gatlin Peak, Berg im Palmerland, Antarktika